Ellen Perez e Astra Sharma erano le detentrici del titolo dal 2019, ma Sharma ha deciso di non partecipare questa edizione, mentre Perez ha partecipato nel concomitante torneo di Doha.

In finale Kaitlyn Christian e Lidzija Marozava hanno sconfitto Wang Xinyu e Zhu Lin con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Elixane Lechemia /  Ingrid Neel (quarti di finale)
  Hailey Baptiste /  Caty McNally (ritirate)

  Kaitlyn Christian /  Lidzija Marozava (Campionesse) 
  Catherine Harrison /  Sabrina Santamaria (primo turno)

Wildcard 

  Lucia Bronzetti /  Sara Errani (primo turno)

  Laura Pigossi /  Renata Zarazúa (primo turno)

Protected Ranking

  Han Xinyun /  Jana Sizikova (primo turno)

Alternate 

  Wang Xinyu /  Zhu Lin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Zapopan 2022